Баранчу́к — украинская и белорусская и польская фамилия.

Известные носители 
 Баранчук, Анна Александровна (род. 1993) — российская легкоатлетка.
 Баранчук, Константин Гаврилович (1907—1971) — советский летчик.

Примечания